Kazimierz Urbaniak – porucznik Wojska Polskiego, szpieg na rzecz Abwehry
 Kazimierz Urbaniak (biathlonista) – biathlonista